Nabhan ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammed Faruq al-Nabhan (* 1940), syrischer islamischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer in Marokko
 Saleh Ali Saleh Nabhan, kenianischer Anführer von Al-Qaida in Somalia

Siehe auch:
 Naban